Орфоэпия башкирского языка — совокупность норм башкирского языка, обеспечивающих единство звукового оформления его значимых единиц (морфем, слов, предложений), включающий нормы произношения, ударения и интонации.

История 
Формирование орфоэпии башкирского языка восходит к особенностям произношения общенародного башкирского языка и его диалектов, развивается в речи сэсэнов, сказителей и др.

В 30-е годы XX века складываются основные нормы орфоэпии башкирского литературного языка, отражающие специфику произношения звуков в исконно башкирских словах и заимствованиях, фонетические модификации при комбинаторных изменениях звуков и др.

Впервые нормы орфоэпии башкирского языка разработаны Д. Г. Киекбаевым в его кандидатской диссертации на тему «Орфоэпия башкирского литературного языка» (1948).

В развитии орфоэпии башкирского языка большую роль играют театр, радио и телевидение, пропагандирующие литературное произношение.

В настоящее время проблемами орфоэпии башкирского языка занимается Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН в Уфе.

Нормы и правила 
В современном башкирском языке орфоэпия включает правила:

 в арабизмах и фарсизмах звук [и] в конце слов и перед гласным произносится [ий]: «синфи» (классовый) синф[ий] и др.;
 если гласные сочетаются на стыке двух слов, один из них выпадает: «ни эшләй» (что делает) [нишләй] и др.;
 в конце русизмов звонкие согласные [б], [в], [г], [д], [ж], [з] оглушаются: «гипноз» гипно[с], «клуб» клу[п] и др.;
 звук [б] в положении между гласными или после согласных [ҙ], [з], [ж], [й], [р], [л], [ў] произносится [в]: «китабым» (моя книга) кит[авы]м, «яр буйлап» (по берегу) я[рву]йлап и др.; звуки [к], [к] в аналогичных позициях озвончаются: «ишек алды» (двор) иш[ега]лды, «бал ҡорто» (пчела) ба[лғо]рто и др.;
 если слово оканчивается на -зд, -ст, звуки [д], [т] при произнесении слов выпадают: «поезд» пое[з], «текст» тек[с] и др.

Литература 
Д. Г. Киекбаев «Орфоэпия башкирского языка» («Башkорт эзэби теленен дэрэз эйтелеше», Уфа, 1964,

Юлдашев А. А. «Грамматика современного башкирского литературного языка» — М.: Наука, 1981. — 495 c.

Ссылки

Примечания 

Башкирский язык